Les championnats d'Europe des régions de karaté 2013, onzième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 8 et  à Herceg Novi, au Monténégro.

2013
Karaté régions
Karaté régions 2013
Europe régions 2013
Europe régions
2013 au Monténégro
Sport en juin 2013